G91 oder G 91 steht für:
 Hydrocephalus (ICD-10-WHO-Code)
 Fred-Lawrence-Whipple-Observatorium (Sternwartencode), Mt. Hopkins
 Liaozhong-Ringautobahn
 Kettenbemaßung (CNC-Code), siehe Computerized Numerical Control #Bemaßungsarten
 Gruppe 91, siehe Herbert Rösler (Künstler)

G.91 steht für:
 Fiat G.91, italienisches Flugzeug